Cuminia cyminum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Gmelin. Cuminia cyminum ingår i släktet Cuminia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cyminum